Салым:

 Салым — сельское поселение в Нефтеюганском районе, Ханты-Мансийского АО.
 Салым — река в России, протекает в Новосибирской области.
 Салым Петролеум Девелопмент Н.В. — совместное предприятие, созданное для освоения Салымской группы нефтяных месторождений в Западной Сибири.